Стрипелишки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Стрипелишки — хутор в Островецком районе Гродненской области.
 Стрипелишки — хутор в Мядельском районе Минской области.